Daltrop ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Daltrop (1932–2023), deutscher Klassischer Archäologe
 Lotte Daltrop (1900–??), deutsch-jüdische Verbandsfunktionärin
 Philipp Daltrop (1876–??), deutscher Jurist